Krummenacher ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Krummenacher (1919–1984), Schweizer Politiker (FDP)
 Martin Krummenacher (* 1966), Schweizer Ingenieur und Politiker
 Michael Krummenacher (* 1985), Schweizer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Randy Krummenacher (* 1990), Schweizer Motorradrennfahrer
 Toya Krummenacher (* 1981), Schweizer Politikerin (SP)